Манмоха́н Сингх (, , (, Гах, Пенджаб, ныне Пакистан) — индийский государственный и политический деятель, 14-й премьер-министр Индии от партии Индийский национальный конгресс (ИНК) с 22 мая 2004 по 26 мая 2014 года. Сикх по вероисповеданию, он стал первым неиндуистом на посту премьер-министра Индии.

В 1982—1985 годах был управляющим Резервным банком Индии, в 1991—1996 годах являлся министром финансов Индии. В 2005—2006 годах одновременно с постом премьер-министра занимал пост министра иностранных дел Индии, а в течение декабря 2008 года и января 2009 года вновь был министром финансов, не покидая премьерского поста (интересно, что и на посту министра иностранных дел в 2006 году, и на посту министра финансов в 2009 году Сингха сменял Пранаб Мукерджи).

Лауреат нескольких премий в области экономики, доктор наук, автор научных трудов по экономике. В 1993 году журнал Euromoney признал лучшим министром финансов года, а журнал Asiamoney признавал его таковым дважды (1993 и 1994).

Биография 
Манмохан Сингх (Manmohan Singh) родился 26 сентября (по другим источникам — 4 февраля) 1932 года в пенджабской деревне Гах, ныне находящейся на территории Пакистана, в сикхской семье торговца Гурмуха Сингха (Gurmukh Singh) и Гуршаран Каур (Gursharan Kaur). Семья Сингха была очень бедной, со временем она переехала в пуштунский Пешавар, где отец Манмохана устроился на работу в компанию, занимавшуюся торговлей фруктами.

В марте 1947 года Сингх сдал экзамены в Пенджабский университет в Чандигархе. Началу его учёбы в университете, однако, помешал раздел Британской Индии на Индию и Пакистан, сопровождавшийся столкновениями мусульман, сикхов и индуистов. Семья Сингхов оказалась в пенджабском городе Амритсар с индийской стороны, во время эвакуации в Индию пропал отец Сингха — и семья вновь воссоединилась только в январе 1948 года. В 1948 году Сингх вновь сдал экзамены в Пенджабский университет, в нём же позже он получил стипендию на обучение экономике в Кембриджском университете. Окончив Кембриджский университет в 1957 году, Сингх в соответствии с условиями стипендии три года преподавал в Пенджабском университете. В 1960 году Сингх вернулся в Великобританию, где стал сотрудником Наффилдского колледжа (Nuffield College) в Оксфордском университете. В 1962 году там же защитил диссертацию по индийской экономике. В 1964 году в Оксфорде вышла монография Сингха «Тенденции развития индийского экспорта и перспективы относительно самостоятельного пути развития» (India’s Export Trends and Prospects for Self-Sustained Growth).

В 1966—1969 годах Сингх на протяжении трёх лет работал в ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) в Нью-Йорке, а затем в 1969 году вернулся в Индию, где два года преподавал в престижной Делийской школе экономики Делийского университета.

После выборов 1971 года, на которых победу одержала партия Индийский национальный конгресс (ИНК) под руководством премьер-министра Индиры Ганди, глава её секретариата П. Н. Хаксар (P.N. Haksar) попросил Сингха написать работу «Что делать с победой» (What to do with the victory). После этого Сингх год проработал экономическим советником в министерстве внешней торговли, а затем из-за несогласия с начальством перешёл в министерство финансов на должность главного экономического советника, где оставался до 1976 года. Известно, что в этот период он пытался отстоять максимально возможную экономическую независимость, в том числе от Международного валютного фонда. В 1976—1980 годах Сингх занимал должности директора Резервного банка Индии и Банка промышленного развития Индии и одновременно был первым заместителем министра финансов Индии. Затем в 1980—1982 годах Сингх входил в Индийскую комиссию совместного комитета индийско-японских исследований.

Во главе центрального банка 
В 1982 году Сингх возглавил Резервный банк Индии и оставался на этой должности до 1985 года. Одновременно он входил в состав правления Международного валютного фонда и руководил его индийским отделением. В 1985 году он был председателем Индийской экономической ассоциации. В 1985—1987 годах Сингх занимал должность заместителя председателя комиссии по планированию, при этом его называли одним из основных экономических советников премьер-министра Раджива Ганди. В 1987—1990 годах Сингх находился на посту генерального секретаря и специального уполномоченного Южной комиссии, независимой международной организации, исследовавшей экономику развивающихся стран и располагавшейся в Женеве. В 1987 году он также упоминался в прессе как президент палаты по коммерции и промышленности Пенджаба-Харьяны-Дели (Punjab-Haryana-Delhi Chamber of Commerce and Industry). В 1990—1991 годах Сингх был советником премьер-министра Индии по экономическим вопросам, а в 1991 году проработал три месяца председателем комитета по университетским грантам.

Экономические взгляды Сингха в 1980-е годы описываются неоднозначно. Вскоре после вступления в должность главы индийского центрального банка Сингх заявил о либерализации кредитной политики банка. В то же время он поддерживал займы у международных фондов, позже отмечалось, что в середине 1980-х годов он являлся одним из наиболее влиятельных сторонников внешних инвестиций в экономику Индии. Однако уже в 1987 году Сингх подчёркивал, что внешние займы могут нанести вред Индии из-за особенностей её экономической культуры.

Министр финансов 
В июне 1991 года, в разгар экономического кризиса в Индии, премьер-министр Нарасимха Рао пригласил Сингха в своё правительство в качестве министра финансов. Сингх оказался единственным министром, в момент назначения не являвшимся членом ИНК. То, что Сингх вошёл в правительство, связывалось, в частности, с проводившимися Индией переговорами о новых займах у Международного валютного фонда, а сам он в качестве первейшей задачи называл обуздание инфляции и ослабление контроля над экономикой. Сингх провёл либерализацию индийской экономики: начал борьбу против бюрократизма и сократил налоги. При этом он выступал за «смешанную модель» экономики, в рамках которой инфраструктура и сельское хозяйство остаются под контролем компаний, принадлежащих государству. Во время нахождения Сингха на посту министра финансов рост индийской экономики составлял 7 процентов в год, а инфляция за этот период сократилась с семнадцати процентов до пяти. Сингха называли архитектором индийских экономических реформ, получивших название «манмоханомика» (Manmohanomics). Он покинул министерский пост в 1996 году, когда ИНК проиграл парламентские выборы националистической партии Бхаратия джаната парти, и правительство Нарасимхи Рао ушло в отставку.

Ещё в октябре 1991 года, уже будучи министром финансов, Сингх вошёл от ИНК в Совет штатов (Раджья сабха) — верхнюю палату индийского парламента, а в дальнейшем неоднократно переизбирался и участвовал в работе ряда парламентских комитетов. С 1998 по 2004 год Сингх был лидером оппозиции в Совете штатов. В 1999 году Сингх баллотировался в нижнюю палату парламента от Южного Дели, но проиграл выборы. При этом он практически не делал политических заявлений, сосредоточившись на критике экономической деятельности правительства. В это время он воспринимался как наименее запятнанный политик в Индии.

Премьер-министр 
На парламентских выборах в мае 2004 года победу одержал возглавляемый ИНК Объединённый прогрессивный альянс, но лидер партии Соня Ганди неожиданно отказалась занять пост премьер-министра. Вместо неё возглавить правительство предложили Сингху. Он стал первым сикхом, занявшим столь высокий пост, и первым неиндуистским премьер-министром в истории Индии.

Уже в первые годы работы правительства Сингха значительное внимание уделялось вопросам сельскохозяйственного развития и сокращения безработицы; в связи с этим была разработана специальная программа занятости. Важным достижением правительства Сингха считалось заключённое в 2005 году с США соглашение о том, что США будет обеспечивать Индию ядерными технологиями и топливом (выполнение этого решения, впрочем, блокировалось парламентской фракцией коммунистов до 2008 года).

В области внешней политики Сингх приложил особые усилия к нормализации и развитию отношений Индии с соседними странами. В 2005 году он стал первым за 29 лет индийским лидером, посетившим Афганистан. В апреле 2005 года состоялся исторический визит в Индию Первеза Мушаррафа, президента Пакистана, страны, с которой у Индии традиционно сложные отношения. Сингх также неоднократно проводил переговоры с руководством Китая, имеющего с Индией неурегулированные территориальные споры, в декабре 2007 года индийская и китайская армии даже провели совместные военные учения. Однако введение в силу ядерного соглашения между Индией и США вновь вызвало недовольство Левого фронта — коалиции коммунистических партий, оказывавших внешнюю поддержку правительству в парламенте, — и кабинет Сингха оказался на грани падения.

1 октября 2008 года руководство ИНК объявило о том, что в случае победы партии на выборах 2009 года Сингх сохранит свой пост.

Подал в отставку 17 мая 2014 года после поражение партии ИНК на прошедших парламентских выборах. Президент принял его отставку и попросил исполнять обязанности до вступления в должность нового премьер-министра.

Семья 
У Сингха есть жена Шримати Гуршаран Каур (Shrimati Gursharan Kaur) и три дочери.

Примечания

Литература 
 Sanjaya Baru: The Accidential Prime Minister: The Making and Unmaking of Manmohan Singh. Penguin Books India, 2014. ISBN 978-0-670-08674-0 (Print); ISBN 978-9-351-18638-0 (eBook)

Ссылки 

  (архивировано на 14 мая 2014)
 
 Известия: Интервью Манмохана Сингха

Управляющие Резервным банком Индии
Премьер-министры Индии
Министры иностранных дел Индии
Министры финансов Индии
Члены Индийского национального конгресса
Выпускники Оксфордского университета
Политики XX века
Политики XXI века
Почётные доктора МГИМО
Специалисты по международной экономике
Почётные доктора Альбертского университета
Почётные доктора Кембриджского университета